Angelika Rösch – ex tennista tedesca
 Eberhard Rösch – allenatore di biathlon ed ex biatleta tedesco
 Hans Rösch – bobbista tedesco
 Michael Rösch – biatleta tedesco naturalizzato belga
 Peter Rösch – calciatore svizzero
 Richard Rösch – ciclista su strada tedesco

Pagine correlate 
 Rosch
 Roesch